Revolucão Industrial pode referir-se a:

 Primeira Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, processo de transição de uma sociedade predominantemente agrária e aresanal para uma sociedade comercial e industrial
 Segunda Revolução Industrial, iniciada entre 1850 e 1870, estendendo-se até 1914, caracterizada pela expansão industrial (linha de produção) e dos sistemas de energia elétrica, comunicações (telegrafia, telefonia), transportes (ferrovias), bem como da infraestrutura das cidades 
 Terceira Revolução Industrial, caracterizada pelo pós-fordismo e pelas novas tecnologias de informação e comunicação, segundo o conceito esboçado  por Jeremy Rifkin
 Quarta Revolução Industrial, aquela relacionada com a chamada Indústria 4.0, cujo elemento central seria a inteligência artificial, intimamente relacionada com a acumulação crescente de grandes quantidades de dados (big data),  o uso de algoritmos para processá-los e a interconexão massiva de sistemas e dispositivos digitais.